De familienaam Dähler werd gedragen door (Rooms-Katholieke) politici uit het Zwitserse kanton Appenzell Innerrhoden. Het geslacht Dähler vangt aan in 15e eeuw, toen de naam nog als Täler werd geschreven.

Ulrich Täler, raadsheer
Bartholomeüs Dähler (1555?-1587?), Landammann van het kanton Appenzell
Anton Joseph Dähler (1751-1808), Landammann van het kanton Appenzell Innerrhoden
Johann Baptist Dähler (1808-1879), Landammann van Appenzell Innerrhoden
Johann Baptist Edmund Dähler (1847-1927), zoon van 4., Landammann van Appenzell Innerrhoden
Edmund Dähler (1873-1947), zoon van 5., Landammann van Appenzell Innerrhoden

Zwitserse familie